Barrio de San Cristóbal puede referirse a:

 Barrio de San Cristóbal (Buenos Aires), en Argentina.
 Barrio de San Cristóbal (Mérida), en Mérida (Yucatán), México.